Николай Арнольд:
 Арнольд, Николай Владимирович (1895—1963) ― русский поэт.
 Арнольд, Николай Михайлович (1832—1899) — русский педагог и энтомолог.